Кирсаново— село в  Пономарёвском районе Оренбургской области в составе  Воздвиженского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 11 километров по прямой на юг-юго-восток от районного центра села Пономарёвка.

Население 
Постоянное население составляло 227 человека в 2002 году (русские 95%) ,  154 в 2010 году.

Известные уроженцы 
Герой покорения Туркестана, воин-мученик унтер-офицер 2-го Туркестанского стрелкового батальона Данилов Фома Данилович (1846-1875), который принял мученическую смерть от кипчаков в 1875 году в Маргелане за верность Царю и Православию. Фома Данилов отказался принять ислам и был подвергнут мучительной казни. Ф.М. Достоевский назвал его "эмблемолй России".

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района